Fredrik Frans av Mecklenburg-Schwerin kan syfta på:

* Fredrik Frans I av Mecklenburg-Schwerin (1756–1837),  storhertig av Mecklenburg-Schwerin
 Fredrik Frans II av Mecklenburg-Schwerin (1823–1883), storhertig av Mecklenburg-Schwerin 
 Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin (1851–1897), storhertig av Mecklenburg-Schwerin
 Fredrik Frans IV av Mecklenburg-Schwerin (1882–1945),  storhertig av Mecklenburg-Schwerin 
 Fredrik Frans av Mecklenburg-Schwerin (1910–2001), arvstorhertig av Mecklenburg-Schwerin